Duro peut faire référence à :
 un véhicule militaire tout-terrain suisse : le MOWAG Duro ;
 une espèce et sa planète d'origine dans l'univers de Star Wars ;
 le nom informel de 5 pesetas et de ses multiples (20 pesetas : 4 duros).